Chrysler Imperial peut désigner :
 Chrysler Imperial, marque automobile commercialisée de 1955 à 1975, puis réapparue entre 1981 et 1983 ;
 Chrysler Imperial, voiture de luxe construite par Chrysler jusqu'en 1954 et après 1990 ;
 Chrysler Imperial, cultivar de roses.